Купербаш — название населённых пунктов:

Россия 
 Купербаш — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Купербаш — село в Арском районе Татарстана.